Leander har flere betydninger:

Navn 
 Leander Paes – indisk tennisspiller
 Johan (Georg Leander) Pauli – tysk-dansk xylograf og redaktør
 (Oscar) Börje Leander – svensk fodboldspiller
 Zarah Leander – svensk sanger og skuespiller
 Else-Marie Buch Leander - dansk forsker i børneinstitutioner

Andet 
 HMS Leander (1882) – engelsk flådefartøj